Анто́н Зино́вьев:
 Зиновьев, Антон Андреевич (1912—1983) — старшина Красной Армии, полный кавалер Ордена Славы.
 Зиновьев, Антон Самуилович (1926—2003) — советский патологоанатом.